El término Gypsum puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Gypsum, en el estado de Colorado.
Gypsum, en el estado de Kansas.
Gypsum yeso escrito en inglés.